Anchietensi – abitanti di Anchieta (Espírito Santo)
Anchietensi – abitanti di Anchieta (Santa Catarina)